Stanisław Wolański, dyplomata
 Stanisław Wolański (1918-1987), generał MO